Ausztrália
Mount Victoria, hegycsúcs Új-Dél-Walesben

 Pápua Új-Guinea
Mount Victoria, Pápua Új-Guinea második legmagasabb hegycsúcsa

 Új-Zéland
Mount Victoria, az Aucklandi vulkáni mező egyik vulkáni kúpja